Inna kobieta (Another Woman) – film z 1988 roku
 Inna kobieta (The Other Woman) – film z 1995 roku
 Inna kobieta (The Other Woman) – film z 2014 roku